Ве́гард У́льванг (, род. 10 октября 1963 года в Киркенесе, Норвегия) — норвежский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Биография

Первые шаги в лыжах и увлечение путешествиями 
Ульванг родился в одном из самых северных городов мира — в небольшом Киркенесе, который находится на 400 км севернее полярного круга и всего в 8 км от норвежско-российской границы. Вегард с юных лет совершал длительные лыжные переходы, а с возрастом увлёкся различными экстремальными путешествиями, включая восхождения на арктические пики, путешествия по Аляске, походы по следам Фритьофа Нансена в Гренландии.

Первые успехи на мировой арене (1987—1988) 
Тем не менее это не мешало ему стать очень успешным спортсменом — свою первую награду с чемпионатов мира Ульванг привёз со своего первого же турнира — в 1987 году в Оберстдорфе, где он завоевал бронзу в эстафете 4х10 км.

Олимпиада в Калгари (1988) 
В следующем году Вегард завоевал бронзу на Олимпиаде в Калгари, заняв третье место в гонке на 30 км вслед за советскими лыжниками Алексеем Прокуроровым и Владимиром Смирновым. Также он занял 4-е место в гонке на 50 километров, уступив занявшему третье место швейцарцу Анди Грюненфельдеру более 30 секунд.

Вершина спортивной карьеры (1989—1993) 
В 1989 году Ульванг выиграл 50-километровую гонку на знаменитом Лыжном фестивале в Хольменколлене, а в 1991 и 1992 годах сумел повторить свой успех, став последним на сегодняшний день трёхкратным победителем этого состязания, проводящегося с XIX века. В 1990 году лишь победа великого шведа Гунде Свана не позволила Ульвангу выиграть это соревнование 4 раза подряд, что не удавалось никому уже более 80 лет — со времён знаменитого норвежца Торлейфа Хёуга, трёхкратного олимпийского чемпиона и шестикратного победителя 50-километровой гонки в Хольменколлене в 1918—1924 годах.

В 1989 году с чемпионата мира в Лахти Ульванг привёз 2 индивидуальные награды — серебро в гонке на 30 км (первым стал Владимир Смирнов) и бронзу на дистанции 15 км. В 1991 году Ульванг впервые стал чемпионом мира — в итальянском Валь-ди-Фьемме Вегард победил в составе эстафетной четвёрки (вместе с Эйвиндом Сконесом, Терье Лангли и Бьёрном Дели). Норвежцы опередили ставших вторыми шведов почти на 2 минуты.

В сезоне 1989/90 Ульванг стал первым в истории норвежцем, победившим в общем зачёте Кубка мира.

Олимпиада в Альбервиле (1992) 
В 1992 году на Олимпиаде в Альбервиле Ульванг стал одним из лучших спортсменов XVI зимних Игр, сумев завоевать 3 золотые медали.

10 февраля 1992 года Ульванг победил в первой гонке Олимпиады на дистанции 30 км классическим стилем, на 46 секунд опередив своего товарища по команде Бьёрна Дели и более чем на минуту третьего призёра, другого норвежца Терье Лангли.

Через 3 дня Вегард первенствовал уже в гонке на 10 км классическим стилем, опередив более чем на 20 секунд итальянца Марко Альбарелло и шведа Кристера Майбека.

После этого Вегард считался фаворитом и в гонке преследования по системе Гундерсена на 15 км свободным стилем, где учитывались результаты гонки на 10 км классикой. Однако свободный стиль никогда не был «коньком» Ульванга и он показал лишь 13-е «чистое» время на этой дистанции, но его солидный гандикап позволил ему всё же занять второе место вслед за Бьёрном Дели, который совершил впечатляющий рывок с 4-го места после гонки на 10 км и выиграл гонку преследования почти с минутным превосходством. Ульванг же был вынужден ожесточенно сражаться на финише с итальянцем Джорджо Ванцеттой, Марко Альбарелло и знаменитым шведом Торгни Могреном, показавшим второе «чистое» время в гонке преследования.

18 февраля норвежская эстафетная команда (Терье Лангли, Ульванг, Кристен Шельдаль и Бьёрн Дели) уверенно победила в эстафете, почти на полторы минуты опередив итальянцев.

По итогам 1992 года Вегард Ульванг был признан лучшим спортсменом года в Норвегии.

Последнее золото в Фалуне 
В феврале 1993 года Ульванг приехал на чемпионат мира в шведский Фалун в ранге одного из главных фаворитов. В первой гонке на 30 км Ульванг выиграл серебро, проиграв чуть более 20 секунд Бьёрну Дели. На дистанции 10 км классическим стилем Ульвангу не хватило для победы 6,5 секунд — Вегард остался третьим вслед за Стуре Сивертсеном и Владимиром Смирновым.

26 февраля сборная Норвегии победила в эстафете 4×10 км (Сивертсен, Ульванг, Лангли и Дели), на 10 секунд опередив команду Италии. Это было последнее золото для Ульванга на международной арене.

Олимпиада в Лиллехаммере (1994) 
На Играх в Норвегии трёхкратному олимпийскому чемпиону Вегарду Ульвангу была доверена честь произнести на церемонии открытия Олимпийскую клятву от имени спортсменов.

С началом соревнований стало ясно, что Ульванг находится в далеко не такой блестящей форме, как 2 года назад. Ульванг лишь раз сумел пробиться в восьмёрку лучших в индивидуальных гонках — он стал 7-м на дистанции 10 км классическим стилем.

22 февраля 1994 года прошла эстафетная гонка. Ульванг привычно выступал на втором «классическом» этапе, приняв эстафету от Стуре Сивертсена. После Ульванга бежал Томас Альсгорд, а на последнем этапе пятикратный к тому времени олимпийский чемпион Бьёрн Дели. Однако сборная Италии всю гонку вела отчаянную борьбу с норвежцами и на финишную прямую Дели и Сильвио Фаунер выкатили вместе. В результате мощного спурта Фаунера Италия сумела вырвать победу у казавшихся непобедимыми норвежцев и стать олимпийским чемпионом в эстафете.

Спустя 4 года на Играх в Нагано норвежцы сумели взять реванш — Томас Альсгорд вырвал на финише победу у Фаунера, однако в той сборной Норвегии место ушедшего Ульванга занял уже Эрлинг Йевне. Свою последнюю гонку Ульванг провёл в марте 1997 года.

После окончания спортивной карьеры 
После окончания карьеры Ульванг посвятил себя своим любимым увлечениям — различным путешествиям по труднодоступным уголкам планеты. Один из лучших друзей Ульванга — его давнишний соперник на лыжных трассах Владимир Смирнов. Дружил Вегард и с россиянином Алексеем Прокуроровым.

В сфере бизнеса Вегард создал собственную линию спортивной одежды (с уклоном на зимние виды спорта). Участвует он и в телевизионных передачах о путешествиях.

25 мая 2006 года Вегард Ульванг был назначен председаталем исполнительного совета комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта. Является одним из инициаторов и организаторов Тур де Ски.

Семья 
Женат на бывшей норвежской чемпионке мира по лыжным гонкам и биатлону Грете Ингеборг Нюккельмо (, род. 1961).

У Вегарда был старший брат Кьетиль, физиотерапевт сборной Норвегии по лыжам. Пропал без вести в горах Северной Норвегии 13 октября 1993 года.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Вегард Ульванг на сайте МОК
 Интервью в газете «Спорт-Экспресс» от 1 марта 2005 года
 
 Исполнительный совет Комитета по лыжным гонкам ФИС
 

Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1992 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам
Победители Хольменколлена
Лыжники по алфавиту